Курилово — посёлок в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года был в составе Подольского района Московской области). Входит в состав Поселения Щаповское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживал 2371 человек (1198 мужчин и 1173 женщины). По данным на 2005 год в посёлке проживало 1738 человек.

Расположение 
Посёлок Курилово расположен у пересечения Московского малого кольца с Варшавским шоссе примерно в 50 км к юго-западу от центра Москвы. Ближайшие населённые пункты — деревни Сатино-Русское и Сатино-Татарское.

В посёлке находится средняя общеобразовательная школа № 2075 г. Москвы.

Улицы 
В посёлке Курилово есть следующие улицы:
 Лесная улица;
 Рабочая улица;
 Улица Суворова;
 Урожайная улица;
 Центральная улица;
 Школьная улица;
 Циолковская улица;
 Королёва улица; Подпись-BM

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа